La Fonteta de Sant Lluís , barri de València
 La Fonteta o Pavelló Font de Sant Lluís, seu del Pamesa València
 Fonteta (Forallac), entitat de població del municipi de Forallac (Baix Empordà Catalunya)
 Ciutat fenícia de la Fonteta a Guardamar del Segura (País Valencià)
 La Fonteta (Santa Llúcia de Mur), font al municipi de Castell de Mur (Pallars Jussà) 
 Fonteta de Perauba, font al poble de Perauba (municipi de Conca de Dalt, Pallars Jussà)
 Barranc de la Fonteta (Santa Llúcia de Mur), barranc al municipi de Castell de Mur (Pallars Jussà)
 Torre de la Fonteta, edifici al municipi d'Albocàsser (Alt Maestrat)